Flintholm kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Flintholm – en bydel på Frederiksberg ved Flintholm Station og et sogn i Flintholm Sogn, Frederiksberg Kommune
 Flintholm (Hundstrup Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Hundstrup Sogn, Svendborg Kommune
 Flintholm (Munkebo Sogn) – et areal i Munkebo Sogn, Kerteminde Kommune
 Flintholm (Ørslev Sogn) – et areal i Ørslev Sogn, Slagelse Kommune
 Flintholm (Slien) – en holm i i den slesvigske fjord Slien